Анган — значения:

Топоним 
 Анган — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области, Россия.

Фамилия 
 Анган, Паскаль — ивуарийско-бенинский футболист, полузащитник кувейтского клуба «Аль-Наср» и сборной Бенина.